Sint-Marcellusvloed van 1219 (eerste Sint-Marcellusvloed)
Sint-Marcellusvloed van 1362 (tweede Sint-Marcellusvloed)
Door Emo van Bloemhof wordt melding gemaakt van een tweede Sint-Marcellusvloed in 1266 en nog een overstroming in 1268, waarbij de overstroming van 1362 de derde Sint-Marcellusvloed of Grote Sint-Marcellusvloed wordt genoemd. De vierde Sint-Marcellusvloed zou hebben plaatsgevonden in 1370, de vijfde Sint-Marcellusvloed in 1375 en de zesde Sint-Marcellusvloed (die vooral Oost-Friesland zou hebben getroffen) in 1511.